Schlegelberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Schlegelberg (Goldkronach), Ort der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schlegelberg (Niederaichbach), Einöde der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Schlegelberg (Gemeinde Jagerberg), Ortsteil von Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Erhebungen:
 Schlegelberg (Schwarzwald) (1005 m), Berg nahe bei Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlegelberg (Kreis Emmendingen) (615 m), Berg nahe bei Biederbach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Schlegelberg (Östliche Oberlausitz) (352,6 m), Berg nahe bei Schlegel, Stadt Zittau, Landkreis Görlitz, Sachsen

Siehe auch:
 Schlegelberger
 Schlegelsberg